Mattia Bianchi, né le  à Lugano en Suisse, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évolue en position de centre.

Carrière 
Formé au HC Lugano, Mattia Bianchi effectue toute sa carrière dans des clubs tessinois, excepté quelques matchs joués pour le HC Coire. Il joue ses deux premiers matchs de LNA lors de la saison 2002-2003.

Lors de la saison 2003-2004, il joue encore quelques matchs avec les juniors élites de Lugano, tout en jouant une grande partie de la saison avec l'équipe A. Il est aussi prêté pour quatorze matchs au GDT Bellinzona ().

En 2004, il intègre définitivement la première équipe du HC Lugano. Il est toutefois prêté pour neuf matchs au total, entre 2004 et 2006, au HC Coire (LNB).

En 2006, Bianchi signe avec le club tessinois rival du HC Lugano, le HC Ambrì-Piotta. Il joue pendant sept saisons avec Ambrì, participant à sept séries éliminatoires contre la relégation. À la fin de son contrat avec Ambrì-Piotta en 2013, il met un terme à sa carrière professionnelle.

Après une saison en  avec le HC Biasca, il range définitivement ses patins. Déjà entamée lors de sa saison avec le HC Biasca, il poursuit alors une formation pour devenir physiothérapeute.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2000-2001||HC Lugano U20||Jr. Élites A||31||0||1||1||16||1||0||0||0||0
|-
|2001-2002||HC Lugano U20||Jr. Élites A||36||11||14||25||34||3||2||1||3||6
|-
|rowspan="2"|2002-2003||HC Lugano||LNA||2||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|HC Lugano U20||Jr. Élites A||36||22||18||40||92||2||0||1||1||27
|-
|rowspan="3"|2003-2004||HC Lugano||LNA||37||1||1||2||4||-||-||-||-||-
|-
|GDT Bellinzona||||14||2||30||32||12||-||-||-||-||-
|-
|HC Lugano U20||Jr. Élites A||9||2||3||5||49||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="2"|2004-2005||HC Lugano||LNA||40||4||3||7||16||4||0||0||0||0
|-
|HC Coire||LNB||3||0||0||0||0||4||2||1||3||2
|-
|rowspan="2"|2005-2006||HC Lugano||LNA||31||0||3||3||22||4||0||0||0||0
|-
|HC Coire||LNB||2||0||0||0||27||-||-||-||-||-
|-
|2006-2007||HC Ambrì-Piotta||LNA||44||2||5||7||40||7||0||0||0||10
|-
|2007-2008||HC Ambrì-Piotta||LNA||47||5||6||11||24||11||1||1||2||12
|-
|2008-2009||HC Ambrì-Piotta||LNA||37||6||6||12||14||12||1||0||1||10
|-
|2009-2010||HC Ambrì-Piotta||LNA||49||1||2||3||24||6||0||1||1||2
|-
|2010-2011||HC Ambrì-Piotta||LNA||40||1||9||10||44||15||0||0||0||10
|-
|2011-2012||HC Ambrì-Piotta||LNA||43||2||1||3||20||13||0||1||1||8
|-
|2012-2013||HC Ambrì-Piotta||LNA||32||4||0||4||14||3||0||0||0||2
|-
|2013-2014||HC Biasca||||32||6||10||16||74||3||0||0||0||16

|402||26||36||62||222||75||2||3||5||54

|5||0||0||0||27||4||2||1||3||2

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en avril 1984
Naissance à Lugano
Sportif tessinois
Joueur suisse de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Lugano
Joueur du HC Coire
Joueur du HC Ambrì-Piotta